Abron, escriptor grec d'Atenes, de la deme de Bate, fill de Callies, que va escriure sobre els festivals i sacrificis. Un llibre d'Abron és esmentat sovint per Esteve de Bizanci.
 Abron un dels fill de l'escultor Cefisòdot el jove i germà de l'orador atenenc Licurg.
 Abron, gramàtic de Frígia o Rodes, pupil de Trifó, que fou inicialment un esclau. Va viure principalment a Roma al començament de l'Imperi.
 Abron d'Argos, personatge ric i excèntric d'Argos, de resultes del qual el nom es va donar a les persones extravagants.

Altres
 Abron (llengua), llengua kwa de Ghana